Gràfica o "representació de dades", sobre paper o un altre mitjà.
 Escala gràfica o representació gràfica en un plànol o mapa, d'escala 1:1 
 Gràfica cronològica del Big Bang
 Targeta gràfica 
 Qualsevol  Gràfica  que fa correspondre objectes matemàtics o físics com  vectors, fasors,  tensors simètrics amb objectes geomètrics.

Com per exemple:
 Gràfica d'una funció, En matemàtiques, és la representació del conjunt de totes les parelles ordenades d'una funció matemàtica f (funció real d'una variable real) .